Britzelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Max Britzelmayr (1839–1909), deutscher Biologe
 Wilhelm Britzelmayr (1892–1970), deutscher Philosoph